travelling – pojęcie z zakresu techniki filmowej
 Travelling – album muzyczny zespołu Roxette

Zobacz też